Natalia Gontcharova (en ) est le nom de plusieurs personnalités :
 Natalia Gontcharova (1812-1863), épouse du poète russe Alexandre Pouchkine
 Natalia Gontcharova (1881-1962), peintre et dessinatrice russe
 Natalia Gontcharova (1985-), plongeuse russe
 Natalia Gontcharova (1989-), joueuse de volley-ball russe
 Natalia Gontcharova (1970-), actrice russe